Миниатюра — жанр или произведение малых форм в различных видах искусства.
 Миниатюра — жанр изобразительного искусства.
 Портретная миниатюра, поджанр живописной миниатюры

 Миниатюра (минифигура) — поджанр скульптурного или диорамного искусства, представляющий собой создание и роспись уменьшенных (масштабных) копий местности, строений, предметов или фигур (экшен-фигур), для экспонирования, коллекционирования или настольных игр.
 Миниатюра — жанр художественной литературы.
 Миниатюра — в шахматах и шахматной композиции задача или этюд, в начальной позиции которых число фигур обеих сторон в сумме не превышает семи.
 Миниатюра — в компьютере уменьшенная до небольших размеров копия изображения для компактного представления пользователю.

См. также 

 Микроминиатюра
 Портретная миниатюра
 «Миниатюрист»
 «Миниатюры» — серия рассказов Валентина Пикуля.

Примечания